Bengta ist der (Vor-)Name folgender Personen:

 Bengta Sunesdotter (Benedicta von Bjelbo; † 1261), schwedische Adelige
 Bengta Bischoff (1909–1987), Hausfrau (Hamburger Kapitänswitwe) und Laienerzählerin, die als Romanautorin bekannt wurde